Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2005 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2005) werd van 24 tot en met 30 oktober 2005 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Thomas Johansson won het toernooi. Hij versloeg in de finale Nicolas Kiefer.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* opgave

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2005